Жу́ліо () — чоловіче ім'я, португальська форма імені Юлій.
 Жуліо Баптіста ( 1981) — бразильський футболіст, атакуючий півзахисник

 Жуліо — персонаж книжки М. М. Носова «Незнайко на Місяці», торгівець зброєю

Див. також 
 Хуліо () — іспанська форма імені